

Prénom 
Soumya (en ) est un prénom féminin signifiant « parfaite » en arabe.

Patronyme 

 Swaminathan Soumya (1989-), joueuse d'échecs indienne.

Prénom féminin
Prénom arabe